James Harisson peut faire référence à plusieurs personnalités.

Histoire 

 James Harrison Wilson, militaire américain

Science 

 James Harrison, ingénieur australien

Médecine 

 James Harrison, donneur de sang australien

Culture et sport 

 James Harrison, footballeur américain
 James Harrison, acteur américain

Homonymie